Osoby o tym nazwisku:
 Gerhard Seeliger − niemiecki historyk
 Hugon von Seeliger − niemiecki astronom
 Karol Wilhelm Seeliger − łódzki inżynier elektryk i oficer
 Rudolf Seeliger − austriacki polityk, publicysta i działacz religijny